НФЛ в сезоне 1937 — стал 18-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Вашингтон Рэдскинз — Чикаго Беарз 28:21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1937.pdf Сезон 1937 года в деталях]

Сезоны НФЛ